Ojital Santa María kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ojital Santa María (västra Álamo Temapache kommun), Veracruz, 
 Ojital Santa María (centrala Álamo Temapache kommun), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar